Натуральне число 1440
 1440 рік до нашої ери
 1440 рік нашої ери